Champagne Problems () может означать:

 «Champagne Problems» — песня американской певицы Тейлор Свифт (2020)
 Champagne Problems (альбом) — альбом румынской певицы Инны (2022)
 «Champagne Problems (песня Nick Jonas)»  — песня американской певца Ника Джонаса (2016)
 «Champagne Problems» — песня американской певицы Кэти Перри с альбома Smile (2020)
 «Champagne Problems» — песня американской певицы Меган Трейнор с альбома Thank You (2016)